Greg Owen est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Greg Owen (1981-), joueur de hockey sur glace anglais.
 Greg Owen (1972-), golfeur anglais.
 Greg Owen (1981-), nageur sud-africain.